Роланд Сандберг (; ) — шведский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1966 году выступлениями за команду клуба «Отвидаберг», в которой провел семь сезонов. Выступая за эту команду, дважды становился лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Швеции.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба немецкого «Кайзерслаутерна», в состав которого перешёл в 1973 году. Сыграл за клуб из Бундеслиги четыре сезона. Большинство времени, проведенного в составе «Кайзерслаутерна», являлся основным игроком атаки. Отличался забитым голом в каждой третьей игре.

С 1979 по 1980 года защищал цвета шведского клуба «Кальмар».

Завершил профессиональную игровую карьеру в 1981 году в клубе «Хеккен», за которую провёл только один официальный матч.

В еврокубках провёл 12 матчей и забил 5 мячей.

Выступление за сборную 
В 1969 году дебютировал за национальную сборную Швеции. Всего сыграл 38 матчей и забил 15 мячей. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 8 лет, провел в форме главной команды страны 34 матча, забив 14 голов. Включая 2 гола на чемпионате мира 1974.

Достижения

Отвидаберг 
 Чемпион Швеции: 1972, 1973
 Обладатель Кубка Швеции: 1970, 1971

Кайзерслаутерн 
 Финалист Кубка Германии: 1975—76

Индивидуальные 
 Лучший бомбардир чемпионата Швеции: 1971 (17 голов), 1972 (16)

Примечания 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Отвидаберг»
Игроки ФК «Хеккен»
Игроки ФК «Кальмар»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»